«En Toute Intimité» — третій концертний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 14 жовтня 2003.

Список композицій

CD

DVD 
 "Bambina" (інтро)
 "J'y crois encore"
 "Comme ils disent"
 "Caruso"
 "S'en aller"
 "Aimer déjà"
 "Voir un ami pleurer"
 "Je t'aime"
 "Pour que tu m'aimes encore"
 "Je suis mon coeur"
 "Addio del passato"
 "Mistral gagnant"
 "Si tu m'aimes" / "Parce que tu pars"
 "Tu es mon autre" (дует із Maurane)
 "Medley Starmania"
 "Calling you"
 "Tout"
 "Je suis malade"
 "Immortelle"
 "Bambina" (версія гітара/вокал із Jean-Félix Lalanne)

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом En Toute Intimité на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми